Sebecia es un clado extinto de crocodiliformes mesoeucrocodilios que incluye a los peirosáuridos y a los sebécidos. Fue inicialmente propuesto en 2007 para incluir a Hamadasuchus, Peirosauridae y Sebecus. Fue inicialmente considerado el taxón hermano del clado Neosuchia, que incluye a los crocodilianos vivientes, aunque algunos estudios posteriores los han situado dentro de Neosuchia como un clado basal. Los sebecios eran crocodiliformes terrestres caracterizados por sus hocicos altos y sus dientes zifodontes. Ellos aparecieron en el Cretácico Superior, sobreviviendo la extinción masiva del Cretácico-Terciario, y se extinguieron durante el período Mioceno.

De acuerdo a los paleontólogos Hans Larsson y Hans-Dieter Sues, quienes definieron el clado en 2007, Sebecia también incluye géneros antes asignados a la familia Baurusuchidae, entre ellos Pabwehshi. Sin embargo, otros baurusúquidos, como Baurusuchus, fueron situados por fuera de Sebecia. Por lo tanto, Baurusuchidae fue considerada polifilético y no es un clado verdadero. Abajo está el cladograma realizado por Larsson y Sues en su análisis filogenético:

Larsson y Sues definieron a Sebecidae como todos los taxones más cercanamente relacionados con Sebecus que a Peirosaurus o Uberabasuchus, siendo ambos peirosáuridos. Su definición de Peirosauridae es todos los taxones más cercanamente relacionados con Peirosaurus y Uberabasuchus que a Sebecus, que es un sebécido. Esta definición es problemática, especialmente en relación con los últimos estudios filogenéticos de crocodiliformes. Muchos de estos estudios han hallado que los sebécidos son miembros derivados de un clado que contiene a los notosuquios, mientras que los peirosáuridos serían neosuquios basales. Si las definiciones de estas dos familias son aplicadas a los últimos análisis filogenéticos, Sebecidae podría incluir a todos los notosuquios y Peirosauridae podría incluir a todos los neosuquios.

Referencias 

Crocodilomorfos del Cretácico
Fósiles del Eoceno
Fósiles del Mioceno
Crocodylomorpha
Reptiles extintos